Margaretha Dedel (Amsterdam, 25 juni 1799 - aldaar, 30 april 1852) was een Nederlandse weldoenster, bestuurster en financierster van opvangtehuis 'Asyl Steenbeek'. Ze was afkomstig uit een adellijk gezin en was dochter van Pieter Samuël Dedel (jurist en lid van de Staten-Generaal). Op 31 augustus 1825 trouwde ze met de jurist en literator Frans Ernst Berg, heer van Middelburgh. Met hem krijgt ze drie dochters en twee zonen.

Als weldoenster droeg Dedel, net als veel welgestelde vrouwen uit die tijd, bij aan liefdadigheid. In 1847 legde zij contact met predikant Ottho Gerhard Heldring om de opvangmogelijkheden te onderzoeken voor een verwaarloosd meisje. Dit was het begin van Asyl Steenbeek, een stichting die zich bezighield met een opvanghuis voor prostituees en andere 'gevallen meisjes'. Dedel droeg financieel bij aan de stichting, maar was ook bestuurslid van de stichting. Waarschijnlijk vergrootte haar betrokkenheid ook de naamsbekendheid van de stichting binnen de rijke kringen van Amsterdam.

Externe link 

 Portret van Margaretha Dedel

Nederlands bestuurder
Nederlands filantroop